«Макс и Иеремия» () — фильм режиссёра Клер Девер 1992 года.

Сюжет 
Молодому наёмному убийце, желающему поучаствовать в «настоящем деле» и повысить тем самым свою репутацию, главы его мафиозного клана поручают убрать такого же наёмного убийцу, который уже в летах и к тому же знает слишком много. Однако старый профессионал сразу вычисляет молодого «коллегу», когда последний пытается завязать знакомство с ним, но вместо того, чтобы избавиться от парня, он предлагает ему совместную работу. Понемногу между ними возникают тесные и доверительные дружеские отношения, более походящие на отношения отца и сына. Но мафиозные боссы не отступают от своего плана убрать старика и отдают уже своим сподручным приказ расправиться с ним и его молодым напарником.

В ролях 
 Филипп Нуаре — Макс
 Кристофер Ламбер — Джереми
 Жан-Пьер Марьель — Алмейда
 Кристоф Оден — Джеки Коэн
 Фёдор Шаляпин — Сэм Марберг
 Тьерри Хименес — Ришар
 Жан-Пьер Мигель — Мобюиссон
 Хосе Квальо — Эжен Агопьян
 Патрик Рокка — подручный
 Кристин Дежу — Лиза
 Карин Виар — девушка
 Мишель Ларок — Сюзанна

Саундтрек 
Max & Jeremie- Soundtrack 1992

 1. La voiture piegee (02:00)
 
 2. La cite de Jeremie (01:29)
 
 3. Jeremie chez Max (02:57)
 
 4. La boxe (02:48)
 
 5. La demission de Jeremie (03:05)
 
 6. La mort de Marberg (04:32)
 
 7. La piscine (02:38)
 
 8. Max jette Jeremie (04:55)
 
 9. La solitude de Jeremie (02:59)
 
 10. Un marche dans le Sud (03:37)
 
 11. Max blesse (03:55)
 
 12. Le carnet au casino (04:41)
 
 13. Le train (Final) (05:49)

Total Duration: 00:45:25

Интересные факты 
 Фильм снимался по роману «Max Trueblood and the Jersey Desperado» американской писательницы Тери Уайт, который был опубликован в 1987 году. При переводе на французский название книги изменили на «Les lamentations de Jeremiah», или на русском «Плач Иеремии».
 Сценаристы фильма Клэр Девер и Бернар Стора перенесли место действия во Францию. Макс Трублад, в частности, стал Робером Максандром. Джеремия Донахью стал Иеремией Колачовски.
 Во время работы над фильмом «Ход конём» К. Ламберт прочитал сценарий Клэр Деверс и сразу согласился сниматься (после многолетнего отсутствия на французских съёмочных площадках).
 В перерывах между съёмками Ф. Нуаре и К. Ламберт часто общались между собой на английском языке, чтобы проникнуться духом первоисточника фильма.
 К. Ламберт получил ожоги ног при съёмках сцены взрыва и пожара в квартире Макса.

История проката

Даты премьер 
Даты приведены в соответствии с данными IMDb.  — 14 октября 1992 года
  — 25 марта 1993 года
  — 1 мая 1993 года
  — 27 мая 1993 года
  — 16 июля 1993 года
  — 12 августа 1993 года
  — 22 сентября 1994 года

Награды и номинации 
Список номинаций приведён в соответствии с данными IMDb.

Примечания

Ссылки 
 Интервью Клер Деверс о съемках фильма «Макс и Иеримия»(фр.)
  
 

Бадди-муви
Фильмы-драмы Франции
Фильмы-драмы Италии
Детективные фильмы Италии
Фильмы-триллеры Франции
Фильмы-триллеры Италии
Экранизации литературных произведений
Детективные фильмы Франции
Фильмы TF1 Films Production
Фильмы Canal+
Фильмы Франции 1992 года
Фильмы Италии 1992 года